Паулье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Паулье — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Паулье — деревня в Чашникском районе Витебской области.

См. также 
 Паульское (другое название — Паулье)